West Ham může označovat
 West Ham (Londýn) – čtvrť v Londýně
 West Ham (stanice metra v Londýně)
 West Ham United FC – anglický fotbalový klub
 West Ham United FC (rezerva a akademie) – rezervní tým anglického klubu West Ham United FC
 Westham – vesnice ve Východním Sussexu v Anglii

Související články 
 Ham
 East Ham